U.S. National Indoor Tennis Championships 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu U.S. National Indoor Tennis Championships rozgrywany w dniach 10–16 lutego 2014 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 568 805 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014